Kasepää kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kasepää, Jõgevamaa, by i Kasepää kommun, 
 Kasepää, Tartumaa, småköping i Peipsiääre kommun, 

Robotskapade Estlandförgreningar